Stationierung bezeichnet:

 die Logistik eines Standorts für Soldaten und deren Gerätschaften, siehe Militärbasis
 ein Posten des Zivil- und Bevölkerungsschutzes (Polizei-, Rettungs-, Feuerwache u. ä.), siehe  Einsatzbasis
 die Längenmessung einer Straße oder eines Flusses, die Kilometrierung
 Gewässerstationierung, Zuweisung von Daten und Informationen zu Gewässern

Siehe auch